

Cinéma 
 Bad Boys est un film américain de Rick Rosenthal (1983) avec Sean Penn qui traite de la délinquance.
 Bad Boys est une série de films américains :
Bad Boys est un film « buddy movie » américain de Michael Bay (1995) avec Will Smith et Martin Lawrence qui utilise la chanson éponyme d'Inner Circle comme thème principal. Il connait deux suites : Bad Boys 2 (2003) et Bad Boys for Life (2020).

Musique 
 Bad Boys est une chanson de style reggae du groupe Inner Circle sortie en 1987. Elle a été rendue populaire en particulier par la série télévisée américaine COPS, qui l'employait comme générique d'ouverture.
 Bad Boys est un album de DeBarge sorti en 1987.

Autres 
 Bad Boys (Pistons de Détroit) Dès 1987, l'équipe de basket-ball des Pistons de Détroit est surnommée les "Bad Boys" à cause de son agressivité défensive à la limite de l'interdit du jeu de la NBA face aux équipes adverses. Les Bad Boys de Détroit déclinèrent petit à petit vers la fin de la saison 1991 lorsqu'ils perdirent la finale de conférence Est face aux Bulls de Chicago. L'équipe des Bad boys était composée de Joe Dumars, Bill Laimbeer, Mark Aguirre, Vinnie Johnson, John Salley, Rick Mahorn, Dennis Rodman et Isiah Thomas meneur de l'équipe.

Voir aussi  
 
 Tous les articles commençant par Bad Boys